Municipio de Mound Prairie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mound Prairie (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Mound Prairie (condado de Houston, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston.